Løn har flere betydninger:

 Løn – Vederlag i forbindelse med arbejde. Aflønningsformer inkluderer:
 Akkordløn
 Enhedsløn
 Mindsteløn
 Provisionsløn
 Timeløn
 Botanik: Løn-slægten.
 Som efternavn:
 Anne Marie Løn - dansk forfatter
 Forældet sprog: Skjul ("En fattig jomfru sad i løn...") – og løngang.